Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин () — ежегодное соревнование женских команд Шотландии по кёрлингу. Проводится с 1977 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Шотландии («Королевский шотландский клуб кёрлинга», ).

Проводится обычно одновременно и в одном городе с чемпионатом Шотландии по кёрлингу среди мужчин.

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Шотландию на международной арене как женская сборная Шотландии.

Годы, места проведения и команды-призёры 

Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер (если указан); cкипы выделены полужирным шрифтом.

(составы, а также позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Шотландии, из других источников и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

Медальный зачёт по скипам 
(по состоянию на после чемпионата 2022; в том числе учтены медали и когда игрок НЕ был скипом — которые указаны в его профиле на сайте шотландской Ассоциации, на Curlingzone или в английской Вики; постепенно будут заполняться данные о 2-х и 3-х местах, если будут найдены)

Примечания

Ссылки 
 Список женских команд - чемпионов Шотландии по кёрлингу | The Royal Caledonian Curling Club

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди ветеранов
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу на колясках

 
Шотландия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1977 года